Jelena Afanassjewa ist der Name folgender Personen:
 Jelena Alexandrowna Afanassjewa (* 1967), russische Mittelstreckenläuferin
 Jelena Wladimirowna Afanassjewa (* 1975), russische Politikerin